Калая́н () — остров в проливе Лусон, принадлежащий Филиппинам, один из островов Бабуян, уступающий по величине острову Бабуян. Острова Бабуян отделены от находящегося южнее острова Лусон проливом . Наивысшая точка — гора Калаян высотой 499 м над уровнем моря. Административно относится к муниципалитету  в провинции Кагаян в регионе Долина Кагаян.

Порт Калаян в южной части острова является крупнейшим поселением на островах Балаян. Связан регулярным сообщением с  и Манилой, но это сообщение часто прерывается с сентября по февраль во время сезона тихоокеанских тайфунов.

Эндемиком острова является вид пастушков-уэка — , описанный в 2004 году. Вид имеет некоторое сходство с ямбару-куина.

Примечания 

Острова Филиппин